Casaschesi – abitanti di Casasco d'Intelvi
Casaschesi – abitanti di Casasco